

Patronyme 

 Ablaye Cissoko (1970-), musicien sénégalais.
 Aya Cissoko (1978-), boxeuse franco-malienne.
 Ba Cissoko (1967-), musicien guinéen.
 Diango Cissoko (1948-2022), homme politique malien.
 Hawa Cissoko (1997-), footballeuse française.
 Sékéné Mody Cissoko (1932-2012), historien malien.